Angelica ostruthium är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Angelica ostruthium ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
ostruthium